Lwiswishi ou Luiswishi peut être :

 la Lwiswishi , rivière du Haut-Katanga en République démocratique du Congo ;
 la station Luiswishi, station d’arrêt du le chemin de fer entre Lubumbashi et Tenke dans le Haut-Katanga en République démocratique du Congo ;
 la mine de Luiswishi, mine à ciel ouvert de cuivre et de cobalt dans le Haut-Katanga en République démocratique du Congo.